Hollin steht für:

Familiennamen
 John Trevor Hollin (1930–2016), englischer Glaziologe

Ort
 Hollin (tschechisch Holyně), Ortsteil und Katastralgemeinde in Slivenec, Tschechien

Siehe auch:
 Hollin Island